Метин Чекмез () е турски актьор. Най-известните му роли са на Бурхан в сериала „1001 нощ“ и на Ръза Йълмаз в сериала „Огледален свят“.

Биография 
Метин Чекмез е роден на 26 юли 1945 в Истанбул, Турция. Брат му е Динчер Чекмез. Дядо му е бил известен лечител в Хасковско, почитан от християни и мюсюлмани. Когато той умира, синът му Али бяга от чорбаджия изедник и минава ранен през границата. След сериала „1001 нощи“ Метин е избран за почетен член на българските изселници и мечтае да се върне в родните места на дедите си. През 1962 участва в театралната постановка „Хамлет“.

Филмография

Външни препратки 
 Метин Чекмез // SinemaTürk 
 Метин Чекмез // Diziler.com 
 Метин Чекмез // IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул